Jagelló János (1459–1501), I. János Albert néven lengyel király
Jagelló János (1499–1538), I. (Öreg) Zsigmond lengyel király természetes fia, akit apja 1510. július 29-én elismert és törvényesített, krakkói kanonok, Vilnius, majd Poznań püspöke
Jagelló János (1521 körül–1580 után), alias Wass (Lanthos) János, II. Lajos magyar és cseh király természetes, de törvényesen soha el nem ismert fia, így hivatalosan nem viselte a "Jagelló" családnevet, bár nagynénje és annak férje, I. (Habsburg) Ferdinánd rendszeres apanázzsal támogatta.